

Codici 
 gwt – codice ISO 639-3 della lingua gawar-bati

Informatica 
 Google Web Toolkit  – Set di tool open source che permette agli sviluppatori web di creare e manutenere complesse applicazioni front-end JavaScript scritte in Java.